

Baseball 
 Serie C1 – campionato nazionale maschile (4º livello)
 Serie C2 – campionato regionale maschile (5º livello)

Calcio 
 Serie C  – campionato nazionale maschile disputatosi tra il 1935-1936 e il 1977-1978 e nuovamente dal 2017-2018 (3º livello)
 Serie C1  – campionato nazionale maschile disputatosi tra il 1978-1979 e il 2007-2008 (3º livello)
 Serie C2  – campionato nazionale maschile disputatosi tra il 1978-1979 e il 2007-2008 (4º livello)
 Serie C  – campionato regionale femminile (3º livello)

Calcio a 5 
 Serie C1 campionato nazionale maschile (4º livello)
 Serie C2 campionato regionale maschile (5º livello)

Pallacanestro 
 Serie C  – campionato nazionale maschile (5º livello)
 Serie C regionale  – campionato regionale maschile (6º livello)
 Serie C  – campionato regionale femminile (5º livello)

Pallamano 

 Serie C  – campionato nazionale maschile (3º livello dal 1972 al 1986; 4º livello dal 1986 al 2005; 5º livello dal 2005 al 2012)

Pallavolo 
 Serie C  – campionato regionale maschile (5º livello)
 Serie C  – campionato regionale femminile (5º livello)

Pallanuoto 
 Serie C  – campionato regionale maschile
 Serie C  – campionato regionale femminile

Rugby 
 Serie C  – campionato regionale maschile

Altro 
Série C  – terzo livello del campionato brasiliano di calcio
Serie C  – terzo livello del campionato svizzero di calcio dal 1898 al 1930